Пирого́ва — женская форма русской фамилии Пирогов.

Известные носители 
 Пирогова, Людмила Леонидовна (1939—2010) — советская и российская актриса театра и кино.
 Пирогова, Мария Владимировна (1993—2022) — общественный и политический деятель ДНР и России.
 Пирогова, Мария Константиновна (род. 1990) — российская актриса театра и кино.
 Пирогова, Нина Борисовна (род. 1999) — российская хоккеистка.
 Пирогова, Хельга Вадимовна (род. 1988) — российская антивоенная активистка и политик.